Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.

Анабель Медіна Гаррігес і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Грандін і Владіміра Угліржова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

  Анабель Медіна Гаррігес /  Алісія Росольська (чемпіонки)
  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (фінал)
  Ева Бірнерова /  Луціє Градецька (чвертьфінал)
  Андрея Клепач /  Тетяна Пучек (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Poli-Farbe Budapest Grand Prix, парний розряд
2011